Veliki Budikovac, nenaseljeni otočić pokraj Visa
 Mali Budikovac, nenaseljeni otočić pokraj Visa